Das Meletianische Schisma bedeutet:

 das Schisma des Meletius von Antiochien
 das Schisma des Meletios von Lykopolis